Il singolare del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1992, facente parte dell'ATP Tour 1992, ha avuto come vincitore Andrij Medvedjev che ha battuto in finale Guillermo Pérez Roldán 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Thomas Muster (primo turno)
 Assente
 Javier Sánchez (secondo turno)
 Paul Haarhuis (secondo turno)

 Magnus Gustafsson (quarti di finale)
 Stefano Pescosolido (primo turno)
 Thierry Champion (primo turno)
 Horst Skoff (semifinali, ritiro)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 1992
ATP Tour 1992